Langen puede referirse a los siguientes lugares:

Langen (Hesse), una ciudad en el distrito de Offenbach en el estado de Hesse.
 Langen (Geestland), un antiguo municipio y actual barrio del municipio de Geestland en el distrito de Cuxhaven en el estado de Niedersachsen.
 Langen (Emsland), un municipio en el distrito de Emsland en el estado de Niedersachsen.
 Langen (Fehrbellin), un barrio en el municipio de Fehrbellin en el distrito de Ostprignitz-Ruppin en el estado de Brandenburg.
 Langen (Badbergen), un barrio en el municipio de Badbergen en el distrito de Osnabrück en el estado de Niedersachsen.

Langen bei Bregenz, un municipio en el distrito de Bregenz en el estado de Vorarlberg.
 Langen am Arlberg, un barrio en el municipio de Klösterle en el distrito de Bludenz en el estado de Vorarlberg.